KDR steht für:
 Kandrian Airport (IATA-Code), Flughafen von Kandrian, West New Britain Province, Papua-Neuguinea
 Eine in Deutschland nicht zugelassene Jedermannfunkanwendung, siehe KDR-Band
 Karte des Deutschen Reiches (Generalstabskarte)

Kdr steht für:
 Kommandeur

KdR steht für:
 Konzeption der Reserve (siehe: Reserve (Militärwesen)#Aktuelle Struktur)

kdr steht für:
 Karaimische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 ARGE kdR, „Arbeitsgemeinschaft kontrolliert deklarierte Rohstoffe“ 

Kdr